MJG steht für:
 Flughafen Mayajigua (IATA-Code), Flughafen von Mayajigua, Provinz Sancti Spíritus, Kuba

mjg steht für:
 Mangghuer (ISO-639-3-Code), mongolische Sprache

Abkürzung